

Musica 
 Occult – gruppo thrash metal/black metal formatosi nel 1992 e scioltosi nel 2004
 Occult Classic – album dello statunitense Kill the Noise
 Occult Hymn – EP del duo Danger Doom
 Occult Proposal – singolo della rock band visual kei giapponese Vidoll

Altro 
 Dottor Occult – personaggio dei fumetti
 Occult Academy – anime giapponese diretto da Tomohiko Itō
 The Occult Roots of Nazism – libro storico di Nicholas Goodrick-Clarke

Pagine correlate 
 The Occult